Stephen Collins, Steve Colliuns
 Stephen Collins (ur. 1947) – amerykański aktor i reżyser
 Steve Collins, Stephen Collins  (ur. 1962) – angielski piłkarz
 Steve Collins, Stephen Clark Collins  (ur. 1964) – kanadyjski skoczek narciarski
 Steve Collins, Stephen Collins  (ur. 1964) – irlandzki bokser
 Steve Collins, Stephen Collins (ur. 1966) – angielski żużlowiec
 Steve Collins, Stephen Mark Collins  (ur. 1962) – amerykański futbolista

Zobacz też 
 Stephen Collins Foster (1826–1864) – amerykański kompozytor